Giorgi Melkadze, (nascido em 24 de Novembro de 1984) é um futebolista  Georgiano que joga atualmente para o FC WIT Georgia

Referências 

.

Futebolistas da Geórgia